Моренилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина. Занимает площадь 28,36 км². Население — 51 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары